Megye steht für:
 Megye, ungarische Übersetzung für die deutsche Bezeichnung der Verwaltungseinheit Komitat
 Megye, ungarischer Name des Ortes Medzany in der Slowakei